Varela is een van oorsprong Spaanse en Portugese naam.